Финал Кубка СССР по футболу 1970 состоялся 8 августа 1970 года. Московское «Динамо» переиграло тбилисское «Динамо» со счётом 2:1 и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московское «Динамо» и тбилисское «Динамо» во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1937 году москвичи разгромили тбилисцев (5:2), в том числе благодаря и хет-трику Михаила Семичастного.

Первый удар по воротам в матче нанесли тбилисцы на 3-й минуте: неточно пробил с дальней дистанции Гурам Петриашвили. В результате одной из контратак москвичи заработали штрафной удар. Выполняя его, Валерий Маслов попал в стенку. Геннадий Еврюжихин попытался пробить по воротам, но мяч, отскочивший из гущи игроков, попал к Владимиру Эштрекову, который сходу отправил его в ближний угол ворот. Снаряд, коснувшись рук вратаря тбилисцев Рамаза Урушадзе, залетел в сетку. Тут же после забитого москвичи пытались развит свой успех, дважды с нарушением прерывали проходы Юрия Авруцкого. Далее игра в первом тайме проходила во взаимных атаках, которые не принесли результата.

После перерыва, на 50-й минуте, Владимира Козлова, вышедшего один на один с вратарём тбилисцев Урушадзе сбили, однако арбитр Толчинский не решился назначить очевидный пенальти в этой ситуации. На 62-й минуте после удара Козлова защитник тбилисцев Муртаз Хурцилава пытался выбить его за лицевую линию. Но там его сумел догнать Эштреков и отдать пас на Геннадия Еврюжихина, который с расстояния почти 11-метровой точки несильным ударом отправил его в сетку ворот тбилисцев. На 67-й минуте тбилисцам удалось отквитать один мяч: в ближнюю «девятку» с дальнего угла штрафной забил Шота Хинчагашвили. На последних минутах тбилисцы предприняли ряд атак, дважды подавали с углового, но спасти матч им не удалось. Московское «Динамо» в четвёртый раз стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1970
СССР
Матчи ФК «Динамо» Москва
Матчи ФК «Динамо» Тбилиси
События 8 августа
Август 1970 года
1970 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве